Arboroharamiya es un género extinto de mamífero primitivo (o posiblemente un mamaliaforme no mamífero) que vivió durante el Jurásico Medio en la Formación Tiaojishan de Mongolia Interior, China. Arboroharamiya pertenece a un grupo de mamaliaformes llamado Haramiyida. La especie tipo es Arboroharamiya jenkinsi y fue descrita en la revista Nature en 2013 junto con la descripción del haramiyidano cercanamente relacionado Megaconus. A diferencia de este último, que es considerado como un habitante del suelo, Arboroharamiya era arborícola. Tenía una larga cola que puede haber sido prensil, y dedos muy largos. Basándose en sus dientes, Arboroharamiya puede haber sido un omnívoro o un devorador de semillas.

Cuando Arboroharamiya fue incluido en un análisis filogenético de los mamíferos primitivos y los mamaliaformes, se encontró que Haramiyida está en un grupo dentro de Mammalia, los mamíferos verdaderos. No obstante, Megaconus fue incluido en un análisis filogenético diferente, y este análisis situó a Haramiyida por fuera de Mammalia como un grupo más basal ("primitivo") de mamaliaformes. La clasificación de Arboroharamiya y otros haramiyidanos como mamíferos verdaderos encaja con lo que muchos estudios previos han encontrado, pero ya que Arboroharamiya y Megaconus no fueron incluidos en el mismo análisis filogenético, su posición dentro de Mammaliaformes permanece incierta.

Descripción 
Arboroharamiya es el mayor haramiyidano conocido, estimándose su peso en cerca de 354 gramos. Tiene varios rasgos en común con los mamíferos actuales, incluyendo una mandíbula formada por un único hueso, el dentario, y manos y pies que tienen cuatro dedos con tres huesos en cada uno y otro dedo con solo dos huesos. Arboroharamiya es diferente a cualquier mamífero moderno por tener una mandíbula que puede moverse hacia arriba, abajo y hacia atrás, pero no hacia adelante. Su dentición era parecida a la de los roedores con dientes incisivos y molares agrandados y sin ningún canino. La dentición parecida a la de los roedores también se encuentra en los Multituberculata, un grupo primitivo de mamíferos que puede haber estado cercanamente relacionados con Arboroharamiya, aunque probablemente este rasgo evolucionó independientemente en Arboroharamiya.

Clasificación 
Arboroharamiya pertenece al clado o agrupamiento evolutivo llamado Mammaliaformes, el cual incluye a los mamíferos y a sus parientes más cercanos extintos de los períodos Triásico y Jurásico. Dentro de Mammaliaformes, Arboroharamiya cae dentro del clado Haramiyida. Los haramiyidanos han sido conocidos desde la década de 1840, pero solo a partir de dientes fosilizados y una única mandíbula parcial. Sin embargo, varios rasgos de los dientes ya habían mostrado que los haramiyidanos están entre los mamaliaformes más basales. Los análisis filogenéticos más recientes de las relaciones evolutivas difieren en si los haramiyidanos son o no mamíferos verdaderos en el grupo corona Mammalia (el clado que incluye al más reciente ancestro común de los mamíferos actuales, y todos sus descendientes). Algunos análisis colocan a Haramiyida por fuera del grupo corona Mammalia, lo que significa que divergieron del resto de mamaliaformes antes de que apareciera el más reciente ancestro común de los mamíferos modernos. Otros análisis los han situado dentro de Mammalia como parte de un grupo extinto de mamíferos mesozoicos llamado Allotheria, el cual también incluye a Multituberculata. Cuando el propio Arboroharamiya fue incorporado en el análisis filogenético, Haramiyida se incluyó dentro de Allotheria como un grupo dentro de Mammalia. A continuación un cladograma de este análisis:

Referencias

Enlaces externos 

Allotheria
Géneros monotípicos de mamíferos
Mamíferos extintos de Asia
Mamíferos del Jurásico
Animales extintos descritos en 2013